Gutknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gutknecht (1888–1946), deutscher Offizier der Wehrmacht
 Andrea Gutknecht (* 1965), deutsche Tischtennisspielerin, siehe Andrea Zimmerer
 Ariane Gutknecht (* 1964), Schweizer Duathletin und Triathletin
 Arnulf Gutknecht (1895–1976), deutscher Bürgermeister von Rottweil
 Bruno Gutknecht (1935–2007), deutscher Maler, Grafiker und Architekt
 Carl Gutknecht (1878–1970), Schweizer Bildhauer
 Christoph Gutknecht (* 1939), deutscher Anglist, Autor und Synchronsprecher
 Corinne Zellweger-Gutknecht, Schweizer Rechtswissenschaftlerin

 Eduard Gutknecht (* 1982), deutscher Boxer
 Gil Gutknecht (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 Jobst Gutknecht, Nürnberger Drucker in der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts
 Jürg Gutknecht (* 1949), schweizerischer Informatiker
 Karl Anton Gutknecht (1859–1928), deutscher Politiker (DNVP)
 Max Gutknecht (1876–1935), deutscher Verwaltungsjurist, Politiker, Rittergutsbesitzer und Manager
 Max Gutknecht (1901–1967), katholischer Priester und Theologe, Leiter der Liebenauer Anstalten
 Rainer Gutknecht (1931–2018), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) 
 Rosa Gutknecht (1885–1959), Zürcher Theologin und Pfarrerin
 Sämi Gutknecht (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler
 Sebastian Gutknecht (* 1974), deutscher Jurist
Siehe auch:
 Guthknecht
 Guttknecht